Frøslev (Morsø), plaats in de Deense gemeente Morsø
Frøslev (parochie, Morsø)
Frøslev (parochie, Stevns)